Ljestvice i sudionici liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2017./18.

2. ŽNL Zagrebačka

Istok

Zapad

3. Zagrebačka nogometna liga

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori:  
 rsssf.com

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsbbz.hr, 3. ŽNL Jug  
 nsbbz.hr, "Nogomet"

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsbbz.hr, 3. ŽNL Sjever  
 nsbbz.hr, "Nogomet"

3. ŽNL Istarska

Jug

Sjever A

Sjever B

Za prvaka skupine Sjever

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

3. ŽNL Međimurska

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Donji Miholjac 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Valpovo 

 Izvori:  
 rsssf.com

3. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 sport-pozega.hr

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga) 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Sisačko-moslavački, Glasila  
 NS Kutina, Glasnici  
 NS Kutina,Glasnik br. 15  
 NS Novska, Glasnici

NS Novska 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Sisačko-moslavački, Glasila  
 ŽNS Sisačko-moslavački, Službeno glasilo. br. 14  
 NS Kutina, Glasnici  
 NS Kutina,Glasnik br. 15  
 NS Novska, Glasnici  
 NS Novska, Glasnik br. 14

NS Sisak 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Sisačko-moslavački, Glasila  
 ŽNS Sisačko-moslavački, Službeno glasilo. br. 14  
 NS Kutina, Glasnici  
  NS Kutina,Glasnik br. 15  
 NS Kutina,Glasnik br. 15  
 NS Novska, Glasnici  
  NS Novska, Glasnik br. 14

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, bilteni 3. ŽNL Istok  
 ŽNS Virovitičko-podravski, 18. kolo

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Virovitičko-podravski, bilteni 3. ŽNL Zapad  
 ŽNS Virovitičko-podravski, 18. kolo

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Vukovar 

 Izvori:  
 rsssf.com

Varaždinska županija

3. ŽNL Varaždin 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Varaždin

Liga NS Ludbreg 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Varaždin

Poveznice 
 1. HNL 2017./18. 
 2. HNL 2017./18. 
 3. HNL 2017./18. 
 4. rang HNL-a 2017./18. 
 5. rang HNL-a 2017./18. 
 6. rang HNL-a 2017./18. 
 8. rang HNL-a 2017./18. 
 Hrvatski nogometni kup 2017./18.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2017./18., 7. rang (3. ŽNL)
 

 

2017-18
 7